Die Saison 1973/74 war die fünfte Spielzeit der Allsvenskan im Schach.

Termine 

Die Wettkämpfe der Vorrunde fanden statt am 21. Oktober, 11. November, 2. Dezember 1973, 20. Januar, 10. Februar, 3. und 24. März 1974.

Division I Norra 

In der Nord-Staffel setzte sich der Wasa SK überlegen durch und hatte sich bereits vor der letzten Runde für das Finale qualifiziert. Aus der Division II waren die Vällingby Schacksällskap und der Kristallen SK aufgestiegen. Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, während der SK Rockaden Umeå und der amtierende schwedische Meister Upsala ASS absteigen mussten.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Division I Södra 

In der Süd-Staffel lieferten sich der Lunds ASK und die SS Allians Skänninge ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Finalteilnahme, das Lund am Ende für sich entschied. Der letztjährige Finalteilnehmer Limhamns SK landete abgeschlagen auf dem dritten Platz. Aus der Division II waren die Jönköpings Schacksällskap und die Helsingborgs Schacksällskap aufgestiegen. Während Jönköping den Klassenerhalt erreichte, stieg Helsingborg zusammen mit dem SK Kamraterna ab.

Abschlusstabelle 

Anmerkung: Limhamns SK ist durch den Sieg im direkten Vergleich vor der zweiten Mannschaft des Lunds ASK platziert.

Entscheidungen

Kreuztabelle

Finale 

Zum letzten Mal bestritten mit dem Wasa SK und dem Lunds ASK die Sieger beider Staffeln das Finale in Hin- und Rückspiel, ab 1975 qualifizierten sich zwei Mannschaften pro Staffel für das Finalturnier. Die Finalspiele fanden am 6. und 7. April in Stockholm statt.
Nachdem das Hinspiel 4:4 endete, setzte sich der Wasa SK im Rückspiel mit 5½:2½ durch und wurde damit schwedischer Mannschaftsmeister.

Hinspiel

Rückspiel 

Anmerkung: Der Vorname des Spielers Törnered ließ sich nicht ermitteln.

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse der 1. Runde (PDF-Datei; 6,35 MB) in Tidskrift för Schack 9/1973, S. 264 (schwedisch) 
 Ergebnisse der 2. Runde (PDF-Datei; 9,12 MB) in Tidskrift för Schack 10/1973, S. 294 (schwedisch)
 Ergebnisse der 3. Runde (PDF-Datei; 6,46 MB) in Tidskrift för Schack 1/1974, S. 6 (schwedisch) 
 Ergebnisse der 4. und 5. Runde (PDF-Datei; 5,87 MB) in Tidskrift för Schack 2/1974, S. 35f. (schwedisch) 
 Ergebnisse der 6. Runde (PDF-Datei; 6,24 MB) in Tidskrift för Schack 3/1974, S. 71 (schwedisch) 
 Ergebnisse der 7. Runde und Endstand der Division I (PDF-Datei; 6,0 MB) in Tidskrift för Schack 4/1974, S. 100 (schwedisch) 
 Ergebnisse des Finales (PDF-Datei; 6,0 MB) in Tidskrift för Schack 4/1974, S. 104 (schwedisch) 

1973
Sportveranstaltung in Schweden
Schachveranstaltung 1973
Schachveranstaltung 1974